Freeport può essere riferito a:

Bahamas
 Freeport – città di Grand Bahama
 Canada
 Freeport – città della Nuova Scozia
 Stati Uniti d'America
 Freeport – census-designated place della contea di Sacramento, California
 Freeport – città della Contea di Walton, Florida
 Freeport – capoluogo della Contea di Stephenson, Illinois
 Freeport – città della Contea di Harper, Kansas
 Freeport – città della Contea di Cumberland, Maine
 Freeport – villaggio della Contea di Barry, Michigan
 Freeport – città della Contea di Stearns, Minnesota
 Freeport – villaggio della Contea di Nassau, New York
 Freeport – villaggio della Contea di Harrison, Ohio
 Freeport – borough della Contea di Armstrong, Pennsylvania
 Freeport – città della Contea di Brazoria, Texas